

Codici 
XEN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Xingcheng (Cina)

Informatica 
Xen – un monitor di macchine virtuali Open Source

Musica 

 Xen – album di Arca del 2014